Звёздное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Звёздное — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Россия 
 Звёздное — муниципальный округ Санкт-Петербурга.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Звёздное — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Звёздное — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Звёздная
 Звёздный